Zsigmond-harang, a krakkói waweli székesegyház Zsigmond-tornyában
 Zsigmond-harang, a prágai Szent Vitus-székesegyház déli magas tornyában